Јапански се може односити на:
 Јапански језик
 Јапан
 Јапанци